Disraeli kan syfta på:
 Benjamin Disraeli (1804–1881), en brittisk politiker och författare

 Disraeli (film, 1921) – en amerikansk stumfilm från 1921
 Disraeli (film, 1929) – en amerikansk film från 1929, originaltitel Disraeli
 Disraeli (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 1978 om Benjamin Disraeli
 Disraeli Gears – rockbandet Creams andra album, utgivet i november 1967

 Disraeli, Québec (parish), kommun i Kanada
 Disraeli, Québec (stad), kommun i Kanada